Jacaratia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Jacaratia ingår i familjen Caricaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Jacaratia